Die Liga II 2015/16 war die 76. Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Sie begann am 29. August 2015 und endete am 4. Juni 2016. Von Anfang Dezember 2015 bis Ende Februar 2016 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause). Aufsteiger in die Liga 1 war Gaz Metan Mediaș. Rapid Bukarest durfte wegen finanziellen Bankrotts nicht aufsteigen.

Modus 
Die Liga II wurde in zwei Staffeln mit jeweils 14 Mannschaften ausgetragen. Die sechs erstplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Aufstiegsrunde. Die Teams auf den Plätzen Sieben bis Zwölf spielten in der Abstiegsrunde. Aus beiden Staffeln stiegen die beiden Tabellenletzten direkt in die Liga III ab.

In der Aufstiegs- und Abstiegsrunde wurden die Hälfte der Punkte übernommen, außer von den Spielen gegen die Absteiger. Die beiden erstplatzierten Mannschaften jeder Aufstiegsrunde stiegen direkt in die Liga 1 auf, sowie ein Zweitplatzierter, der sich in der Aufstiegs-Relegation in zwei Etappen durchsetzen musste.

Da die Liga II in der folgenden Saison nicht mehr in zwei Staffeln, sondern eingleisig geführt wurde, stiegen in dieser Spielzeit elf Vereine ab: Nach der Hinrunde stiegen die letzten beiden Mannschaften jeder Staffel in die Liga III ab. Die letzten drei Vereine jeder Abstiegsrunde stiegen ebenfalls ab, während die beiden Viertletzten Teams gegeneinander antraten, um den elften Absteiger zu bestimmen.

Zweite Mannschaften von Erstligisten, Vereine, die vor weniger als drei Jahren gegründet worden waren, sowie wie Vereine mit Steuerschulden waren nicht aufstiegsberechtigt. Für einen Sieg gab es drei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied nicht die Tordifferenz, sondern der direkte Vergleich.

Staffel 1

Aufstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert, ggf. aufgerundet und als Bonus addiert. Spiele gegen die Absteiger wurden jedoch nicht berücksichtigt.

Abstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert, ggf. aufgerundet und als Bonus addiert. Spiele gegen die Absteiger wurden jedoch nicht berücksichtigt.

Staffel 2

Aufstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert, ggf. aufgerundet und als Bonus addiert. Spiele gegen die Absteiger wurden jedoch nicht berücksichtigt.

Abstiegsrunde 
Die Punkte aus der Vorrunde wurden halbiert, ggf. aufgerundet und als Bonus addiert. Spiele gegen die Absteiger wurden jedoch nicht berücksichtigt.

Play-offs 
Die beiden Drittplatzierten der Aufstiegsrunde traten zunächst gegeneinander an. Der Sieger spielte dann gegen den Zwölften der Liga 1 um den Aufstieg.
 Runde 1 am 1. und 4. Juni 2016

|}
 Runde 2 am 8. und 12. Juni 2016

|}
Die beteiligten Klubs blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Relegation 

|}
Gloria Buzău trat nicht an und stieg damit ab.

Weblinks 
 Staffel 1 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Staffel 2 auf romaniansoccer.ro (englisch)

Einzelnachweise 

2015 16
Fußballsaison 2015/16